Benjaminiella är ett släkte av svampar. Benjaminiella ingår i familjen Mucoraceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Benjaminiella